NGC 4148 (другие обозначения — UGC 7158, MCG 6-27-18, ZWG 187.16, PGC 38704) — линзовидная галактика в созвездии Гончих Псов. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1866 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4148
Гончие Псы (созвездие)